Cochran kan som auktorsförkortning betyda:

 Doris M. Cochran
 Doris Mable Cochran
 L.C. Cochran

Robotskapade auktorsförkortningar